Maytown kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Maytown (Alabama)
Maytown (Pennsylvania)